Двостатевість — наявність у живого організму статевих ознак обидвох статей, зазвичай синонім гермафродитизму. Разом з тим використовується й у інших значеннях:
 Гомоталізм — двостатевість у грибів та водоростей
 Андрогінність — наявність в однієї людини психологічних ознак, характерних для чоловіків та жінок